

Codici 
 dsq – codice ISO 639-3 della lingua tadaksahak

Sport 
 DSQ – nelle statistiche di alcuni sport, squalificato (disqualified)